Angelo Piccaluga – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Felice Piccaluga – organaro italiano
 Filippo Piccaluga – organaro italiano
 Nino Piccaluga – tenore italiano